Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Eddie Dibbs 7-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (terzo turno)

 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1976